CDO, sigle composé des trois lettres C, D et O,  peut faire référence à:
, un type de dérivé de crédit ; ce sont des obligations sécurisées par un ensemble d'actifs (en général de 100 à 250) et notamment des crédits de type  ;
, en aéronautique, une technique de vol qui permet aux avions d'optimiser les profils de vol ;
  (en français, directeur des données), une fonction de dirigeant au sein d'une entreprise dont l'importance de l'activité est étroitement liée aux approches Big Data.

CDO est un code qui peut faire référence à :
 Cradock, en Afrique du Sud, selon la liste des codes AITA des aéroports.